Vulkanland steht für:
Steirisches Vulkanland, touristisches Gebiet im Südosten Österreichs
Geopark Vulkanland Eifel (2005–2016), ehemaliger Geopark in der Vulkaneifel in Deutschland, heute geteilt in:
Geopark Laacher See und
Natur- und Geopark Vulkaneifel
siehe auch:
Deutsche Vulkanstraße
Vulkanpark (Landkreis Mayen-Koblenz)